RSX peut faire référence à:

Informatique
, une famille de système d'exploitation temps réel principalement conçu pour les ordinateurs PDP-11 créée par DEC;
RSX, un processeur graphique qui équipe la PlayStation 3;
RSX, extension pour les systèmes résident CP/M Plus et Locomotive BASIC.

Autres utilisations
Acura RSX, une automobile;
, un service de train régional allemand;
RS:X, une planche à voile;
RSX Energy, une société d'énergie canadienne.

Sigle de 3 caractères